Silberbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Silberbauer (* 1992), österreichischer Triathlet
 Fritz Silberbauer (1883–1974), österreichischer Künstler 
 Gerd Silberbauer (* 1953), deutscher Schauspieler
 Götz Silberbauer Sohn von Fritz Silberbauer, österreichischer Architekt in Paris
 Josef Silberbauer († 1805), südmährischer Orgelbauer
 Karl Josef Silberbauer (1911–1972), Vollzugsbeamter im Fall Anne Frank
 Michael Silberbauer (* 1981), dänischer Fußballspieler
 Norbert Silberbauer (1959–2008), österreichischer Autor